West School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West School (Massachusetts), ID-Nr. 06000398
 West School (Ohio), ID-Nr. 80003207
 West School (Wisconsin), ID-Nr. 91001992

Siehe auch:
 West Ward School